Anthriscus heterosantha är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Johann Ferdinand Schur. Anthriscus heterosantha ingår i släktet småkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småkörvlar
heterosantha